Golconda steht für:

 Golconda (Bild), Gemälde von René Magritte

Golconda ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Golconda (Colorado)
 Golconda (Idaho)
 Golconda (Illinois)
 Golconda (Nevada)

Siehe auch:

 Golkonda (Begriffsklärung)